Командные соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2014 проходили 6, 8 и 9 февраля.

Все соревнования прошли во дворце спорта «Айсберг». 6 февраля в 19:30 по местному времени (UTC+04:00) была проведена короткая программа у мужчин и у спортивных пар. 8 февраля в 18:30 прошла короткая программа у танцоров и у женщин, а пары исполнили произвольную программу. 9 февраля в 19:00 произвольную программу показали мужчины, женщины и танцоры. В соревнованиях приняли участие 10 команд. До исполнения произвольной программы были допущены 5 лучших по результатам короткой программы.

Медалисты

Участники 
Отбор участников для командных соревнований проводился по итогам чемпионата мира 2013 года и результатам серии Гран-при сезона 2013—2014. Рейтинг стран определялся по выступлениям их лучших представителей в каждом из четырёх видов фигурного катания. При недостаточности рейтинговых очков, учитывались итоги чемпионата Европы 2013 года, Турнира четырех континентов и первенства среди юниоров.

В первых командных соревнованиях по фигурному катанию приняли участие 10 сборных, показавших за последний год наилучшие результаты.

Короткая программа

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Произвольная программа

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Общий результат

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014

Примечания

Ссылки 
 Командные соревнования Фигурного катания на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014
 ISU объявил правила командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Сочи

Олимпийские игры